Le nom Coronée peut désigner :

  (Κορωναῖος), roi de Phocide et père de Coronis ;
 Coronée (Κορώνεια), une cité antique et une ancienne municipalité de Béotie ;
 la bataille de Coronée en 447 av. J.-C. ;
 la bataille de Coronée en 394 av. J.-C. ;
 le lac de Coronée, en Macédoine-Centrale.

Voir aussi 
 Panos Koronaios (Πάνος Κορωναίος), général grec ;
 Cosmás Koronéos (Κοσμάς Κορωναίος), dramaturge grec.